

Francia 
 Laubach – comune del dipartimento del Basso Reno (Alsazia)

Germania 
 Laubach – città del circondario di Gießen (Assia)
 Laubach – comune del circondario rurale di Cochem-Zell (Renania-Palatinato)
 Laubach – comune del circondario del Reno-Hunsrück (Renania-Palatinato)